

Architettura 
 Chiesa di Sant'Aniol – chiesa legata ad un antico monastero benedettino in Catalogna

Geografia 
 Sant Aniol de Finestres – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Hans Aniol – nuotatore e pallanuotista tedesco
 Katarzyna Biel Anioł – ex pallavolista polacca